Unciti kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Unciti (ort), Navarra, Provincia de Navarra, 
 Unciti (kommun), Navarra, Provincia de Navarra, 

Robotskapade Spanienförgreningar